Bartonek bzw. Bartoněk ist der Familienname folgender Personen:

 Antonín Bartoněk (1926–2016), tschechischer Philologe
 Rudolf Bartonek (1911–1981), Oberstleutnant und Schulleiter des Ministeriums für Staatssicherheit (MfS) der DDR
 Vojtěch Bartoněk (1859–1908), tschechischer Maler